Sara Errani og Roberta Vinci var forsvarende mester, men valgte ikke at deltage.
Sania Mirza og Anastasia Rodionova vandt titlen ved at besejre Chan Hao-ching og Chan Yung-jan 3–6, 6–1, [10–8] i finalen.

Seedning

  Sania Mirza /  Anastasia Rodionova (Champions)
  Eleni Daniilidou/  Tamarine Tanasugarn (Semifinals, retired)

<li>  Akgul Amanmuradova/  Kimiko Date-Krumm (Semifinals)
<li>  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (Final)

Lodtrækning

References
 Main Draw

WTA Tour 2012